Les mots spinoso (masculin) et spinosa (féminin) sont les deux formes au singulier d'un adjectif italien signifiant « épineux ».

Les mots spinosus (masculin), spinosa (féminin) et spinosum (neutre) sont des déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif latin signifiant « couvert d'épines, épineux ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots spinosus, spinosa et spinosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales couvertes de piquants ou d'épines. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : spinosus, spinosa, spinosum.

Patronyme 

 Antonio Spinosa (1923-2009), un écrivain, historien et journaliste italien. 
 Michel Spinosa (1963-), un réalisateur et scénariste français.

Toponyme 
 Spinoso est une commune située dans la province de Potenza (région de la Basilicate, Italie).

Patronyme italien
Épithète spécifique